Wagenseil is de achternaam van een aantal Duitse en Oostenrijkse personen:
 Christian Jacob Wagenseil (1756–1839), Duits schrijver
 Georg Christoph Wagenseil (1715–1777), Oostenrijks componist
 Johann Christoph Wagenseil (1633–1705), Duits wetenschapper
 Kurt Wagenseil (1904–1988),  Duits vertaler.